Variety ("varietà", in inglese), può significare anche:

Variety – etichetta discografica italiana attiva negli anni sessanta-settanta
Variety – rivista statunitense dedicata al cinema
Variety – album della band giapponese Tokyo Jihen del 2007